Daniel Vogelmann ist der Name folgender Personen:

* Daniel Vogelmann (Verleger) (* 1948), italienischer Verleger und Lyriker
 Daniel Vogelmann (Regisseur) (* 1980), deutscher Regisseur